Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 288 dans le monde.

 Route fédérale 288 en Allemagne
 Route nationale 288 en Italie